James Moriarty ist der Name folgender Personen:

* James Moriarty (Bischof) (1936–2022), irischer katholischer Bischof
 James F. Moriarty, US-amerikanischer Diplomat 

James Moriarty ist der Name folgender fiktiven Personen:

 James Moriarty, Romanfigur in Sherlock-Holmes-Geschichten, siehe Professor Moriarty